La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Personalidad Jurídica de Derecho Público N.º00043 de 03/01/2001 del Ministerio de Justicia, es una Entidad Religiosa Evangélica, cuyo origen se remonta al avivamiento pentecostal surgido en Chile en 1909.

Obispos 
 1-Obispo Rev. Manuel Umaña Salinas  (1950 - 1964 ) Nace un 16 de noviembre de 1881 y fallece el 2 de agosto del año 1964.

 2-Obispo Rev. Mamerto Mancilla Tapia ( 1965 -1985 )Nace un 18 de julio y fallece el 8 de agosto del año 1988.

 3-Obispo Rev. Javier Vásquez Valencia ( 1985 - 2003 )nace un 21 de junio de 1917 y fallece El 25 de julio del año 2003.

 4-Obispo Rev. Bernardo Cartes Venegas ( 2003 - 2021 )nace un 22 de septiembre de 1941.

 5-Obispo Rev. Edmundo Zenteno CÉSPEDES ( 2021 - 2028 )

Diaconisas 
 1- diaconisa Rev. Mercedes Gutiérrez Morales (1950 - 1964 ) 

 2- diaconisa Rev. María Gil Aqueveque ( 1965 -1985 ) 

 3- diaconisa Rev. Marina Daza Carrasco ( 1985 - 2003 )

 4- diaconisa Rev. Alicia Reynero Fuentes ( 2003 - 2021 )

 5- diaconisa Rev. Gertrudis Herrera Valenzuela ( 2021 - 2028 )

Historia

Primera etapa: Origen y fundación 
La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile nació en Santiago de Chile, cuyo origen proviene de la Iglesia extranjera de origen anglosajón denominada “Iglesia Metodista Episcopal”,  de quien conserva sus principios y disciplinas esto a raíz del recordado Avivamiento pentecostal o movimiento pentecostal surgido en Estados Unidos y que llega a Chile a inicios de 1909, específicamente en la ciudad de Valparaíso, en el seno de la Iglesia Metodista episcopal de dicha ciudad, iglesia administrada en aquel entonces por el pastor rev. Willis Hoover, cuyos testimonios fueron seguidos y atentamente escuchados por los feligreses de las primera y segunda iglesia Metodista Episcopal de Santiago Respectivamente, esto traducido en diversas manifestaciones espirituales visibles producidas por el Espíritu Santo en los creyentes, las cuales se definen como “ dones”  tales descritos como danzas, llantos, hablar en lenguas, todos de carácter similar a las manifestaciones  que vivió la iglesia primitiva en su origen , cuyos relatos se encuentran descritos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, es así como producto de estas diferencias doctrinales, algunos de los integrantes  pertenecientes tanto a la primera Iglesia Metodista Episcopal de Santiago como también así de la segunda iglesia, toman la decisión de abandonar dicha denominación cristiana y reunirse en un sitio diferente, los ex integrantes de la primera iglesia metodista pentecostal de Santiago más tarde se convertirían en lo que en la actualidad es la iglesia de Jotabeche mientras que los de la segunda serían más tarde lo que hoy se conoce como iglesia de Sargento Aldea, por lo que ambas iglesias son reconocidas como las primeras congregaciones de origen chileno así de esta manera en Chile, a la primera iglesia evangélica protestante de origen chileno, denominándose así misma, primero como Iglesia Metodista Nacional, contando ya para finales de ese año, con las dos iglesias en Santiago, más una en la ciudad de Mulchén y otra en la Ciudad de Concepción cuya congregación se separó de la iglesia Presbiteriana de dicha ciudad. Luego estas iglesias invitan al pastor Willis Hoover a que junto a  su congregación de Valparaiso se unan a la iglesia Metodista Nacional,  y que el Pastor Hoover sea su primer dirigente, pero el pastor Willis Hoover no tenía intenciones de separarse de la iglesia Metodista Episcopal, más bien estaba esperando la conferencia anual de dicha iglesia que se iba a llevar a cabo en Febrero de 1910, en la cual tenía la esperanza puesta que las autoridades de dicha Iglesia encabezada en aquel entonces por el Obispo Bristol, finalizara aceptando el movimiento pentecostal al interior de la iglesia Metodista en Chile, Muy por el contrario como se lo esperaba, las autoridades decidieron no aceptar este movimiento y sancionar al Rev. Hoover, es así como el Rev. Willis Hoover junto a sus fieles de la iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, deciden apartarse y finalmente aceptar la invitación de las iglesias nacientes en ante lo cual decide cambiar el nombre de la nueva entidad religiosa chilena de Iglesia Metodista Nacional por el de Iglesia Metodista Pentecostal  investida en su persona en el cargo de primer Superintendente General de la misma.

Luego a raíz de la libertad de culto, dictada por la carta magna de 1925, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile mediante el decreto del 30 de septiembre de 1929 2148, logra obtener su primera personalidad jurídica de derecho privado, siendo así reconocida oficialmente ante la ley de Chile.

Cisma del año 1933 
La Iglesia logró crecer al punto que en 1933 ya tenía aproximadamente 35 pastores en todo el territorio nacional, sin embargo en ese año ocurría, el quiebre más grande que ha existido en la historia de esta organización, uno de los pocos que pueden tener características de cisma, en efecto, ese año se presentarían a la conferencia anual llevada a cabo en la iglesia de Jotabeche, acusaciones gravísimas en contra de la persona del Superintendente Rev. Willis Hoover referidas a ``pecados de perversión en contra de la juventud`` acusaciones en las cuales resultaron refutadas por la mitad de los pastores reunidos en la conferencia y por el contrario, apoyadas por la otra mitad restante del Pastorado, encabezadas por el pastor Rev. Manuel Umaña Salinas, es de esta manera, que cerca la mitad del Pastorado, decidió abandonar el lugar donde se estaba desarrollando la conferencia y seguir ratificando en la continuidad de su puesto al Rev. Willis Hoover como su Superintendente, trasladando para ello la conferencia hacia el templo de calle Sargento Aldea, en cambio la otra mitad de pastores que continuó sesionando en Jotabeche, procedieron a destituirlo del cargo de Superintendente General, ambas conferencias continuarían sesionando bajo el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, por lo cual la facción liderada por el pastor Manuel Umaña Salinas, procedió a iniciar un arbitrio legal en la corte de apelaciones De Santiago, para reclamar en su favor y en primera instancia, la titularidad de la personalidad jurídica de la Iglesia y en segunda instancia, con lo anterior reclamar la propiedad de los templos, que hasta el momento seguían siendo en manos de los pastores que siguieron al Rev. Hoover y que estaban debidamente inscritos a nombre de Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, el litigio finalizaría hasta 1943, resultando favorable para el pastor Manuel Umaña Salinas quien ganó en primera instancia, pero perdiendo la segunda, lo que derivó en que en 1940, la facción de pastores que siguió al Rev. Willis Hoover, debió dejar de utilizar el nombre de ``Iglesia Metodista Pentecostal`` para adoptar el nuevo nombre, denominándose en adelante como “Iglesia Evangélica Pentecostal”, pero al mismo tiempo, obligaría al directorio encabezado por el Pastor Manuel Umaña, traspasar la propiedad de todos los bienes inmuebles, principalmente templos, que se encontraban inscritos a nombre de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal, hacia la otra entidad que había seguido al Rev. Willis Hoover, la Iglesia Evangélica Pentecostal, ahora dirigida por su superintendente general Rev. Juan Saavedra, debido a que en medio del litigio, exactamente en el año 1936 fallecería el reverendo Willis Hoover, quien en consecuencia no alcanzó a vivir lo suficiente para conocer el resultado de este fallo.

Segunda etapa: Obispo Rev. Manuel Umaña Salinas (1936-1964) 
En 1936 el Pastor de la iglesia de Jotabeche Rev. Manuel Umaña Salinas es nombrado Superintendente General, continuando la labor de extender la obra por todo el territorio nacional, para posteriormente, en el año 1950 en la conferencia anual celebrada en la ciudad de Tomé ser investido como el primer Obispo pentecostal chileno, siendo la primera vez, que se utiliza esta denominación, para referirse al dirigente nacional de una iglesia evangélica protestante en el país, ejemplo que sería replicado por las demás entidades religiosas del País, sobre todo las de corte pentecostal.

En 1960, se envía al primer pastor misionero a la República de Argentina y en agosto de 1964 el Obispo Manuel Umaña fallece, siendo reemplazado en el cargo de Obispo por el pastor gobernante de la iglesia de Temuco Rev. Mamerto Mancilla Tapia, siendo este ungido, en la conferencia anual de 1965 realizada en la ciudad de Valparaíso, mientras que en la iglesia de Jotabeche se designó como nuevo pastor gobernante, a quien hasta ese momento fuera su secretario el hno. oficial Javier Vásquez Valencia .

Tercera etapa: Obispo Rev. Mamerto Mancilla Tapia 
Durante la administración del Obispo Mamerto Mancilla Tapia la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile experimentó el mayor crecimiento, llegando a constituir estableciendo 180 pastores en todo el territorio nacional, otorgando un fuerte impulso la labor de misiones evangelizadoras, mediante la creación de la JUMEP (Juventud Metodista Pentecostal), se abrieron más filiales en el extranjero, profundizando la creación de iglesias en Argentina y estableciendo nuevas iglesias filiales, en los países de Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Suecia, dictó los primeros estudios bíblicos para pastores, se fortaleció y unificó la enseñanza a través de las escuelas dominicales del país.

En el año 1974 preside la inauguración del Templo Catedral Metodista Pentecostal de Chile de Santiago, conocida anteriormente como iglesia de Jotabeche, siendo este el primer templo en Chile que obtiene la denominación de catedral y cuyo aforo máximo es de 15000 personas, al año siguiente en 1975  logra afiliar a la Iglesia al Consejo de Pastores de Chile, organismo que agrupaba y representaba a todas las iglesias evangélicas y protestantes del país ante el estado de Chile, además de hacerse cargo de organizar por primera vez los denominados servicios de acción de gracias por la patria o tedeum evangélico instancia en la cual asisten las máximas autoridades del país encabezados por el presidente de la república, quienes junto a los líderes y representantes del consejo de pastores, agradecen a Dios por la independencia nacional y elevan oraciones a Dios para el cuidado de la nación.

En 1979 decide cambiar el nombre a la Revista Oficial de la Iglesia que se llamaba Chile Pentecostal por La Voz Pentecostal, principalmente para que pudiese tener mejor llegada al extranjero. Es reelegido como Obispo en los años 1971 y 1979, finalizando su obispado en la conferencia extraordinaria de mayo de 1985, realizada en la ciudad de Concepción, tras perder su última reelección, resultando electo como obispo en dicha oportunidad ,el pastor gobernante de la iglesia de Jotabeche Rev. Javier Vásquez Valencia.

Cuarta Etapa: Obispo Rev. Javier Vásquez Valencia 
Durante la administración del Obispo Rev. Javier Vásquez Valencia, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile inicia un proceso de descentralización, creando en el país, los Sectores agrupando las iglesias de un sector territorial determinado, a cargo de un pastor presbiterio antiguo que sea de confianza del Obispo y modificando las superintendencias de distrito, acotando su distancia geográfica, todo esto dicho sea de paso, para poder perfeccionar la labor administrativa de la iglesia, también ese año se crea el departamento de relaciones públicas y luego en 1987 se aprueba reforma a los estatutos, la cual otorga el carácter de vitalicio a los Obispos presidentes y reestructura los escalafones ministeriales, que deben cumplir los pastores ordenados al interior de la impch, para poder ascender de grado en lo que se refiere a su duración, posteriormente en el año 1993 inaugura el primer edificio sede de la Iglesia el cual concentra todas las labores administrativas de la iglesia, para después un par de años más tarde, convertirse en uno de los actores claves, en ser precursores de la promulgación de la ley de culto en el país, a fines del año 1999, dicha ley permitía a la Iglesia Evangélica chilena, por primera vez acceder a tener el mismo estatus que la iglesia católica, otorgándole por parte del Ministerio de Justicia, una personalidad jurídica de derecho público, es así como encabeza las gestiones para obtener dicho estatus y reconocimiento para la Iglesia, logrando obtener mediante el registro 00043 del 03 de enero del año 2001, la personalidad jurídica de derecho público para la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, por lo cual se decide dejar acéfala la antigua y obsoleta personalidad jurídica anterior. para lo cual se le dota a esta nueva entidad, un nuevo cuerpo legal ajustados más a su nueva moderna realidad, en donde se vuelve a establecer el período de 6 años de duración del obispo, con posibilidad de reelección indefinida, aprobados en la conferencia extraordinaria de agosto del año 2000 celebrada en el aula magna de la Universidad De Santiago de Chile. En el año 2003 fallece el Obispo Rev. Javier Vásquez Valencia, siendo reemplazado por el pastor gobernante de la iglesia de Cauquenes Rev. Bernardo Cartes Venegas.

Quinta Etapa: Obispo Rev. Bernardo Cartes Venegas 
El 24 y 25 de septiembre del año 2003 en conferencia extraordinaria, celebrada en el Templo Catedral Metodista Pentecostal de Chile en Santiago es elegido por mayoría absoluta el pastor gobernante de la Iglesia de Cauquenes Rev. Bernardo Cartes Venegas.

En la administración del Obispo Rev. Bernardo Cartes Venegas, se da un impulso aún más descentralizador a la iglesia, retomando la realización de la conferencia anual, en las diversas regiones del país, además se fortalecen los lazos con las otras iglesias evangélicas hermanas del país, especialmente las de corte pentecostal y que tuvieron su origen producto de alguna separación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, también se crean los departamentos de educación, bienestar, patrimonio, secretaría técnica, comunicaciones, además de la creación del departamento femenino de la iglesia, el cual es encabezado por la esposa del Obispo.

El día 12 de septiembre del año 2004, con motivo de cumplirse 95 años de la fundación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, dirige un evento único en la historia de la iglesia evangélica en Chile, por el cual la Iglesia junto a diversas entidades religiosas e iglesias hermanas, (que por lo general habían tenido su origen en la Impch antes de haberse separado de ella) unidas esta vez y agrupadas en un movimiento denominado Chile Para Cristo, se realiza una celebración inédita en el estadio nacional al cual asistieron cerca de 70.000 personas, y simultáneamente se organizaron cerca de 35 eventos a lo largo y ancho del país, con una asistencia total cercana a las más de 200.000 personas, siendo algo nunca antes visto en la historia de la iglesia evangélica en Chile tanto por la concurrencia de personas que asistieron al evento, como a la cobertura y a la unidad religiosa con motivos de conmemorar el origen del pentecostalismo en Chile.

El año 2012 se adquiere una parcela, cerca de Colbún, denominado centro de recreaciones Quinamavida, con el fin de tener un centro de esparcimiento para la Iglesia, y el año 2016 se inicia la construcción de un nuevo edificio sede para la iglesia.

El Obispo Rev. Bernardo Cartes es reelegido en las conferencias extraordinarias de 2009 y 2015 celebradas en las iglesias de Rancagua y Quilpué respectivamente, y luego finaliza su obispado por haber cumplido el máximo de 75 años edad exigido para acceder a cargos de la Iglesia, al finalizar su administración la IMPCH cuenta con cerca de 400 pastores establecidos en todo el territorio nacional, 1.682 templos desde Putre hasta Puerto Williams, y cerca de 100.000 miembros, además de las iglesias establecidas en las filiales de Estados Unidos, Nicaragua, Perú, Bolivia, Argentina, Australia, Suecia y España Cisma del año 2007

Después del fallecimiento del Clérigo - reverendo Javier Vásquez Valencia, tercer obispo y pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile, fue elegido como sucesor el pastor presbítero gobernante de la Iglesia de Cauquenes, reverendo Bernardo Cartes Venegas, mientras que el cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica recayó en el hermano Eduardo Durán Castro. Sin embargo, diferencias entre las autoridades y conflictos en el interior de la Iglesia, ocasionaron que en febrero del año 2007, 76 de los 326 pastores que conformaban la Impch, decidieran separarse del Obispo Bernardo Cartes, por lo cual decidieron celebrar una conferencia anual a parte en la Catedral Evangélica de Jotabeche y reorganizarse reactivando la antigua personalidad jurídica de derecho privado, (también conocida por Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile), liderada por quien fuera pastor vicepresidente gobernante de la Iglesia Nueva San Ramón, Roberto López Rojas, antiguo agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura militar, produciéndose en definitiva un nuevo litigio legal, que trajo como consecuencia el reconocimiento legal en Chile de dos entidades denominadas Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, una de personalidad jurídica de derecho público y otra de personalidad jurídica de derecho privado, denominándose Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, para diferenciarse de la anterior, sin embargo años más tarde en esta última también se produce una nueva división encabezada por el pastor Eduardo Duran Castro creando en el años 2011 la Primera Iglesia Metodista Pentecostal o Catedral Evangélica de Chile, liderada , con 65 templos y locales. En 2011, 50 pastores de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile decidieron unirse a la Catedral Evangélica de Chile.

En 2013, en el Hotel Terrano de la ciudad de Concepción, durante la 104.ª conferencia anual de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, los tres obispos de entonces de la rama Metodista Pentecostal, el reverendo Bernardo Cartes (IMPCH), el reverendo Roberto López (CIMP) y el reverendo Eduardo Durán (PRIMP) hicieron formalmente las paces.
Posteriormente en el año 2019, se produce un nuevo cisma, esta vez en la Primera Iglesia Metodista Pentecostal Jotabeche 40, donde fue destituido el Obispo Eduardo Durán Castro, por graves acusaciones relacionadas con dinero, pero principalmente por el divorcio de su esposa, la Diaconisa Raquel Salinas, hecho muy mal visto por toda la congregación de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, dando como resultado una nueva elección de Obispo, resultado elegido el Obispo Daniel Valladares de. La Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chillán Viejo, y quedándose a cargo de la administración de Jotabeche un directorio de transición, compuesto por 17 oficiales diáconos, encargados de realizar los nuevos estatutos de la Iglesia, y en 2021 eligiendo por la directiva del circuito de Jotabeche el nuevo pastor de la Catedral Evangélica de Chile, el Pastor Héctor Cerda Gómez y su esposa la Pastora Elizabeth Bizama Saavedra. Mientras tanto, el ex Obispo y Pastor contrajo matrimonio con la hermana Ruth Sepúlveda Loyola, y esta haciendo aún las gestiones por recuperar el poder del obispado de la PRIMP y el pastorado de JBCH 40 sin tener ninguna clase de resultados.

Sexta Etapa: Obispo Rev. Edmundo Zenteno Céspedes 
Los días 09 y 10 de diciembre de 2021, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Público, realizó su conferencia extraordinaria en dependencias del Templo de San Carlos-Ñuble ubicado en Avenida Bilbao 780, con motivo de las elecciones de Obispo Presidente y Vicepresidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y filiales, resultado elegidos los siguientes pastores: Obispo Presidente, periodo 2021-2028 Rev. Edmundo Zenteno Céspedes de la Catedral Evangélica de Puente Alto. Vicepresidente, periodo 2021-2028 Rev. Marco Cárdenas Cárdenas de la Iglesia de Rahue Alto - Osorno. Todo este proceso eleccionario se vivió en paz y alegría, contentos con las nuevas autoridades que le dio a la iglesia. El Obispo Edmundo Zenteno al igual que todos sus antecesores, es de vasta trayectoria en él evangelio, cuya característica principal destacamos que es nacido y criado en el evangelio del cual nunca se ha apartado, siempre como miembro activo perteneciente a la iglesia de Jotabeche cuando está aún pertenecía a la iglesia Metodista Pentecostal de Chile, dentro de la cual a ocupado diversos cargos como predicador de clase, primer director de RR. PP primero de la catedral y luego de la Impch, superintendente de escuela dominical entre otros, fue llamado al pastorado el año 1994 para hacerse cargo de la Iglesia de Puente Alto, la cual hasta el día de hoy dirige.

Posturas frente a temas país

Homosexualidad 
La iglesia metodista pentecostal en Chile ha sido criticada en múltiples ocasiones por su corriente conservadora. Distintas han sido las manifestaciones que han realizado en contra de la homosexualidad y las uniones civiles. En julio de 2011, el obispo de la Catedral Evangélica de Chile, Eduardo Durán Castro, se dirigió al Gobierno de Sebastián Piñera para que no aprobara la unión civil, considerándola «una sodomía consensuada y una amenaza» contra la familia que abriría el paso a «otras aberraciones sexuales». Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

En 2011 se pronunciaron también en contra de la Ley Antidiscriminación que se estaba analizando en Chile, postura que fue mantenida luego de una reunión de los pastores el 31 de marzo de 2012, cuatro días después de la muerte de Daniel Zamudio, joven homosexual asesinado por una pandilla de neonazis.

Aborto 
En marzo de 2012, los evangélicos se mostraron contrarios a cualquier proyecto de ley que se refiera al aborto terapéutico.

Véase también 
 Pentecostalismo en Chile

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Metodismo en Chile
Pentecostalismo en Chile
Confesiones metodistas